Samba ist eine Stadt (Municipal Committee) im Süden des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 12.700.

Die Stadt Samba liegt im Tiefland knapp 30 km südöstlich von Jammu am Fuße der Siwaliks. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Der Fluss Degh Nala strömt westlich an Samba vorbei. Der National Highway 1A verläuft durch die Stadt. Die Fernstraße verbindet Samba mit Jammu im Westen und Kathua im Osten.

Klima 
Das Klima in Samba wird vom Monsun bestimmt. Die regenreichsten Monate sind Juli und August. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1233 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Samba